

Сноувілл — місто, штат Юта
 Сноувілл — переписна місцевість, штат Вірджинія